Mazzilli es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Agustín Mazzilli, jugador argentino de hockey sobre césped.
Frank Mazzilli, político canadiense.
Lee Mazzilli, beisbolista estadounidense.
L. J. Mazzilli, beisbolista estadounidense.
Pascoal Ranieri Mazzilli, político brasileño.